Ливия Друза () е римска аристократка от края на 2 – началото на 1 век пр.н.е.

Биография 
Дъщеря е на Марк Ливий Друз и Корнелия.

През 104 пр.н.е. се омъжва за Квинт Сервилий Цепион Млади. От този брак има един син, който се казва, както баща си Квинт Сервилий Цепион и две дъщери с името Сервилия, от които Сервилия Цепиона е любовница на Гай Юлий Цезар и майка на Марк Юний Брут, неговия убиец. Другата ѝ дъщеря Сервилия Младша се омъжва за сенатор и генерал Луций Лициний Лукул.

Ливия се развежда със съпруга си, който е в политически разногласия с брат ѝ, младия Марк Ливий Друз. Ливия се омъжва за втори път през 98 пр.н.е. за Марк Порций Катон Салониан, от когото има един син, по-късния Марк Порций Катон (Cato Uticensis; * 95; † 46 пр.н.е.) и една дъщеря Порция (* 95; † 46/45 пр.н.е.). Съпругът ѝ умира скоро след това.

Ливия умира около 92 пр.н.е., когато децата ѝ от двата брака не са още пораснали. Децата ѝ живеят в дома на брат ѝ.

Литература 
 Hans Georg Gundel: Livia 1. в: Pauly-Wissowa Der Kleine Pauly (KlP), Bd. 3 (1969), Sp. 687.

Жени от Древен Рим
Ливии